Internazionali BNL d’Italia 2013 (kobiety)
 Internazionali BNL d’Italia 2013 (mężczyźni)